Butești se poate referi la:

 Butești, Glodeni
 Butești, Teleorman
 Butești (Horea), Alba
 Butești (Mogoș), Alba

Vezi și 
 Buteni

Toponime românești